Il singolare del torneo di tennis Toyota Championships 1981, facente parte del WTA Tour 1981, ha avuto come vincitrice Tracy Austin che ha battuto in finale Martina Navrátilová 2–6, 6–4, 6–2.

Teste di serie 
 Martina Navrátilová (finale)
 Chris Evert-Lloyd (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Toyota Championships 1981